Aparna (Sanskrit: „blattlos“) ist:

 Aparna (Mythologie), Tochter des Himavat und Beiname der Parvati in der indischen Mythologie
 Aparna (Vorname), ein weiblicher indischer Vorname, Namensträger siehe dort